Список начальников Генерального штаба обороны вооружённых сил Италии ()

Ссылки 
 Генеральный штаб на сайте министерства обороны Италии

Военачальники Италии
Вооружённые силы Италии
История Италии
Начальники Генштаба вооружённых сил Италии
Начальники Генштаба вооружённых сил Италии
 
Начальники штаба